Влади́мир Петро́вич Дроздо́вский (, с. Николаевка, Кривоозёрского района Николаевской области — , Одесса) — советский и украинский лингвист, доктор филологических наук, профессор 1986.

Биография 
Окончил в 1955 году Одесский университет.

Работал на кафедрах русского языка, украинского языка, общего языкознания Одесского университета,  в Одесской высшей партийной школе, а с 1982 года — доцентом, с 1983 года — заведующим кафедрой украинского языка и литературы Одесского педагогического института, исполнял обязанности декана факультета начального образования.

С 1994 года — профессор-консультант Южноукраинского педагогического университета (Одесса) и профессор кафедры украинского языка Измаильского педагогического института.

В 1969—1970 и 1980—1981 годах преподавал украинский язык и литературу в Загребском университете (Хорватия).

Научная деятельность 
Изучал украинские говоры бессарабского Приморья, стилистику художественной речи (преимущественно произведений Михаила Коцюбинского).

Некоторые работы 

 До питання про роботу Т. Г. Шевченка над словом (окремі спостереження)/В. П. Дроздовський.// Праці Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. . – 1956. – Т. 146– Вип. 4. – С. 45 - 48.                                            
Украинские говоры Бессарабского Приморья (на материале обследования Саратского, Татарбунарского и Белгород-Днестровського районов  Одесской области) : Автореферат диссертации…кандидата филологических  наук / В. П. Дроздовский – К., 1962. – 27 с.
Дослідження стилю М. М. Коцюбинського за рукописною спадщиною/ В. П. Дроздовський. // Мовознавство. – 1973. – № 4. – С. 70 - 76.
Лінгвостилістичний аналіз прозового твору : учбовий посібник для вузів  /В. П. Дроздовський . – Одеса: ОДУ, 1975 . – 48 с.

Литература 
 Карпенко Ю. А. Дроздовский Владимир Петрович // Украинский язык: энциклопедия. — К.: Украинская энциклопедия, 2000. — ISBN 966-7492-07-9. С. 150.
Науковці Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Біографічний словник/ В. М. Букач. — Вип. 1. — Одеса: ПНПУ, 2019. — С. 30 - 32. http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/3475/1/%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d1%96%20%d0%9f%d0%9d%d0%9f%d0%a3%20-%201.doc.pdf

Лингвисты СССР
Лингвисты Украины
Доктора филологических наук
Выпускники Одесского университета
Преподаватели вузов Одессы
Преподаватели Измаильского государственного гуманитарного университета